Mount Coleman ist der Name folgender Berge:

 Mount Coleman (Antarktika) im Viktorialand, Antarktika
 Mount Coleman (Kanada) in Alberta, Kanada